S.F. Sorrow – czwarty album studyjny brytyjskiego zespołu rockowego Pretty Things, wydany w grudniu 1968 roku przez wytwórnię Columbia.

Lista utworów 
Dysk A

Dysk B

Twórcy 
 Phil May – śpiew
 Dick Taylor – gitara prowadząca i śpiew
 John Povey – organy, sitar, instrumenty perkusyjne i śpiew
 Wally Allen – gitara basowa, gitara, śpiew, instrumenty dęte i pianino
 Twink Adler – perkusja

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy koncepcyjne
Opery rockowe
Albumy muzyczne wydane w roku 1968
Albumy Columbia Records
Albumy wyprodukowane przez Normana Smitha